Dacus — род мух из семейства пестрокрылок (Tephritidae). Более 240 видов, главным образом, в тропиках и субтропиках Старого Света.

Описание 
Скапус усиков удлинённый. Брюшные тергиты слиты друг с другом. У восточноазиатских представителей брюшко стебельчатое.
Встречаются в Палеарктике (10 видов), Афротропике (172), Австралазии (30 видов) и Ориентальной области (43 вида)
.

Классификация 
Список подродов:
 Dacus (Callantra) Walker, 1860
 Dacus (Dacus) Fabricius, 1805
 Dacus (Didacus) Collart, 1935
 Dacus (Leptoxyda) Macquart, 1835
 Dacus (Metidacus) Munro, 1938

Примечания

Литература 
 White I. M., Goodger K. F. M. 2009. African Dacus (Diptera: Tephritidae); new species and data, with particular reference to the Tel Aviv University Collection. Zootaxa, 2127: 1—49.

Пестрокрылки
Роды двукрылых